North Union Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Union Township (Arkansas)
 North Union Township (Fayette County, Pennsylvania)
 North Union Township (Schuylkill County, Pennsylvania)